Toranzo puede referirse a diversos lugares de Cantabria (España):

 Toranzo, localidad de Vega de Liébana;
 Valle de Toranzo, situado en la zona central de Cantabria;
 Corvera de Toranzo, municipio del valle; o
 San Vicente de Toranzo, municipio del valle.